Seend (kerkrecht), benaming voor een kerkelijke rechtbank
Seend (plaats), een plaats in de Engelse graafschap Wiltshire
De Seend, een kinderserie op televisie